Agitateur peut être :
 agitateur de laboratoire ;
 agitateur industriel ;
 agitateur pour boisson, familièrement appelé touillette (ou lélé aux Antilles) ;
 agitateur politique, une personne qui fomente, exploite ou entretient des troubles politiques ou sociaux (émeutier, excitateur, factieux, meneur, perturbateur, séditieux, terroriste, trublion).